La Serie A 2012-13, conocida por motivos de patrocinio como Beko Serie A, fue la edición número 91 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia.

La temporada regular comenzó el 30 de septiembre de 2012. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, mientras que el Angelico Biella descendería a la Legadue Gold.

El campeón sería por octava vez en su historia y séptima consecutiva, el Montepaschi Siena tras derrotar al Acea Virtus Roma en cinco partidos.

Clubes temporada 2012-13

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia

Resultados

Playoffs

Estadísticas individuales

Puntos

Rebotes

Asistencias

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 2012-13 en eurobasket.com
 Temporada 2012-13 en realgm.com
 Lega Serie A - 2012-13 Standings and Stats

2013
Baloncesto en 2012
Baloncesto en 2013